

Astronomia
 3676 Hahn – asteroide della fascia principale

Geografia
 Hahn – comune del circondario Rhein-Hunsrück-Kreis (Renania-Palatinato)
 Hahn am See – comune del circondario rurale Westerwaldkreis (Renania-Palatinato)
 Hahn bei Marienberg – comune del circondario rurale Westerwaldkreis (Renania-Palatinato)

Persone
 Archibald Hahn (1880-1955) – atleta statunitense
 Carl Wilhelm Hahn (1786-1835) – zoologo ed aracnologo tedesco
 David Hahn (1976-2016) – cittadino statunitense noto per aver tentato a 17 anni la costruzione di un modello di reattore nucleare autofertilizzante
 Dietrich Hahn (1946) – giornalista tedesco, figlio di Hanno Hahn, nipote di Otto Hahn
 Gisela Hahn (1943) – attrice tedesca
 Hanno Hahn (1922-1960) – storico dell'arte tedesco, figlio di Otto Hahn
 Hans Hahn (1879-1934) – matematico austriaco
 Hans Hahn (1914-1982) – asso della Luftwaffe con 108 vittorie totali
 Hans Hahn (1919-1941) – asso della Luftwaffe con 12 vittorie totali
 Hilary Hahn (1979) – violinista statunitense
 Joe Hahn (1977) – musicista statunitense
 Kathryn Hahn (1973) - attrice statunitense
 Martin Hahn (1964) – scrittore venezuelano
 Óscar Hahn (1938) – poeta cileno
 Otto Hahn (1879-1968) – chimico tedesco, Premio Nobel 1944
 Reynaldo Hahn (1874-1947) – musicista franco-venezuelano
 Theodor Hahn (1824-1883) – medico svizzero-tedesco
 Edith Hahn Beer (1914) – scrittrice austriaca

Altro
 Medaglia Otto Hahn per la Pace Premio Hanno e Ilse Hahn Aeroporto di Francoforte-Hahn Erica Hahn – personaggio della serie televisiva Grey's AnatomyHahn – personaggio del videogioco Beyond Good & Evil
 Teorema di Hahn-Banach Teorema di Hahn-Kolmogorov'''